Герберт Вон (вариант Херберт Вон, ):
 Вон, Герберт Миллингхамп (1870—1948) — валлийский писатель, историк и библиограф.
 Вон, Герберт Альфред Генри (1832—1903) — английский кардинал.